Бондаренково — название населённых пунктов.

 Бондаренково (ранее Карабах) — посёлок в городском округе Алушта/Алуштинском городском совете Крыма.
 Бондаренково (ранее Булганак) — село в Ленинском районе Крыма.